Лаперу́з () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Виллар-ле-Домб. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01207.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 380 км к юго-востоку от Парижа, в 27 км северо-восточнее Лиона, в 32 км к юго-западу от Бурк-ан-Бреса.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 292 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 206 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 144 были экономически активными, 62 — неактивными (показатель активности — 69,9 %, в 1999 году было 78,2 %). Из 144 активных жителей работали 141 человек (75 мужчин и 66 женщин), безработных было 3 (1 мужчина и 2 женщины). Среди 62 неактивных 29 человек были учениками или студентами, 15 — пенсионерами, 18 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн